Az 1997-es Roland Garros férfi versenyét a brazil Gustavo Kuerten nyerte a spanyol Sergi Bruguera előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Harmadik kör)</li>
  Michael Chang (Negyedik kör)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyeddöntős)</li>
  Goran Ivanišević (Első kör)</li>
  Thomas Muster (Harmadik kör)</li>
  Richard Krajicek (Harmadik kör)</li>
  Marcelo Ríos (Negyedik kör)</li>
  Àlex Corretja (Negyedik kör)</li>

  Carlos Moyà (Második kör)
  Felix Mantilla (Második kör)
  Albert Costa (Harmadik kör)
  Alberto Berasategui (Első kör)
  Wayne Ferreira (Harmadik kör)
  Tim Henman (Első kör)
  Marc Rosset (Negyedik kör)
  Sergi Bruguera (Döntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1